Asmalı ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Asmalı (Yumurtalık), Ortschaft im Landkreis Yumurtalık der türkischen Provinz Adana
 Asmalı (Gölhisar), Ortschaft im Landkreis Gölhisar der türkischen Provinz Burdur